Schönberg ("skønt-bjerg") er et tysk sted- og efternavn og kan hentyde til flere forskellige artikler:

Steder

Letland 
 Schönberg – tysk exonym for byen Skaistkalne i Letland

Tyskland 
 Schönberg (Baden-Württemberg) – en by i Baden-Württemberg
 Schönberg (Holsten) – en by i Holsten
 Schönberg, Lauenburg – en by i Lauenburg
 Schönberg (Mecklenburg) – en by i Mecklenburg
 Schönberg, Niederbayern – en by i Niederbayern
 Verwaltungsgemeinschaft Schönberg – et administrativt område i Niederbayern
 Schönberg, Oberbayern – en by i Oberbayern
 Schönberg, Sachsen – en by i Sachsen

Østrig 
 Schönberg am Kamp – en by i Niederösterreich
 Schönberg im Stubaital – en by i Tyrol

Personer 
 Arnold Schönberg – østrigsk komponist (1874-1951)
 Birger von Cotta-Schønberg – dansk skuespiller (1882-1958); farbror til Ib Schønberg
 Edvard Schønberg – norsk obstetritiker (1831-1905)
 Gustav von Schönberg – tysk nationaløkonom (1839-1908)
 Ib Schønberg – dansk skuespiller (1902-1955)
 Michael Schjønberg – dansk fodboldspiller (født 1967)

Andet 
 Schønberg (forlag) – dansk forlag